Louise (voornaam), een Franse meisjesnaam, de vrouwelijke vorm van Louis (Lodewijk)
Louise (Human League), een lied van Human League uit 1984
Louise (Circus Custers), een lied van Circus Custers uit 1985
Louise (Clouseau), een lied van Clouseau uit 1990
Louise (Jett Rebel), een lied van Jett Rebel uit 2014
Louise (Mississippi), een plaats in de VS
Louise (opera), een opera van Gustave Charpentier uit 1900
Louise (Texas), een plaats in de VS